Балти́йск (до 1946 года — Пилла́у, , ) — город в Калининградской области России. Административный центр Балтийского городского округа.

Расположен на северной части Балтийской косы — Пиллауском полуострове, занимает северное побережье Балтийской косы и южное побережье Пиллауского полуострова, разделён на две части Балтийским проливом, который соединяет Калининградский и Гданьский заливы Балтийского моря. Балтийск — самый западный город России. Балтийск крупный морской порт, паромный терминал, железнодорожный вокзал. В Балтийске расположена Балтийская военно-морская база Балтийского флота — крупнейшая база военно-морского флота России на Балтийском море. Ежегодно проводится парад кораблей Балтийского флота, приуроченный ко Дню военно-морского флота. Многие считают город Балтийск военным, но это неверное суждение, так как ещё в сороковых годах прошлого века управление города из рук военных перешло в управление гражданской администрации, и город перестал быть военным, но был закрытым (пограничной зоной) для посещения для всех, кроме жителей Балтийска. Въезд разрешался по приглашению, подтверждённому военной комендатурой. В конце 90-х город открыли для россиян. В начале 2000-х упразднили заставу (КПП на въезде в город). Балтийск находится в тридцати километрах от областного центра (Калининграда).

География 

Город Балтийск — самый западный город России (и Калининградской области), расположенный примерно 50 километров западнее Калининграда. Бо́льшая его часть находится на берегу Приморской бухты, Калининградского и Гданьского залива на Земландском полуострове. От Балтийского моря Балтийск отделяет Гданьский залив, Балтийск отгорожен от Балтийской косы узким проливом. Город занимает около пяти километров прибрежной территории. Общая площадь Балтийска — около 50 км². Длина пляжей — около 42 км. В прошлом территория была покрыта густыми хвойными лесами.

В территорию Балтийского городского округа входит участок Балтийской косы, которая отделяет Калининградский залив от Балтийского моря. Общая протяжённость российского участка косы — около 25 километров, ширина составляет 300—1800 метров. Площадь российской части Балтийской косы — 25,5 квадратных километров, а ширина пляжей — 30—40 метров. В советское время эта местность была практически полностью закрытой для гражданских лиц, ввиду этого сохранилась почти нетронутой уникальная природа Балтийской косы.

Климат 
Климат Балтийска переходный от умеренно морского к умеренно континентальному с мягкой зимой и относительно прохладным летом.

 Среднегодовая температура воздуха — 8,6 °C
 Среднегодовая температура воды — 9,3 °C, в августе — 19,2 °С (максимальная — 26,7 °С)
 Средняя скорость ветра — 4,4 м/с

История

Ранняя история 
За время своего существования город несколько раз переходил под контроль различных государств. История Балтийска берёт своё начало в XIII веке — первые упоминания о поселениях рыбаков (деревня Вограм, располагавшаяся на территории между нынешним Балтийском и посёлком Мечниково) в районе современного города относятся к 1258 году. К 1363 году относится первое упоминание о поселении «Пиле» или «Пиль» (от прусского «пилис (pilis)» — крепость). Теперь это поселение известно под названием «Старый Пиллау». Старый Пиллау делился на две части: Большой Пиллау и, ближе к морю, Малый Пиллау.

К быстрому развитию крепости привёл сильный шторм 10 сентября 1510 года. В результате этого шторма образовался пролив Фриш Гафф, который и по сей день отделяет Балтийскую косу от материка. Пролив стал судоходным, и Пиллау начал расти, став крупным транспортным узлом. Тогда и появилось разделение на Старый Пиллау и Новый Пиллау.

В XVI веке развивалась инфраструктура города: в 1537 году был построен блокгауз, в 1543 — склады для лоцманского оборудования, в 1550 году — военные земляные укрепления.

В XVII веке, в результате Польско-шведской войны 1626—1629 годов, поселение было оккупировано шведской армией. 6 июля 1626 года король Швеции Густав II Адольф высадился у Пиллау с моря и вошёл в город. Пиллау был захвачен за три часа. Шведы заложили одну из главных достопримечательностей современного Балтийска — звездообразную пятиугольную крепость (цитадель Пиллау), сохранившуюся до наших дней. В 1635 году, после заключения перемирия Швеции с Речью Посполитой и Пруссией, эта крепость (тогда ещё недостроенная) была выкуплена жителями города за 10 тысяч талеров, а через год в Пиллау вошли бранденбургские войска.

Относительно долгий мирный период начался в Пиллау после заключения в 1660 году Оливского мира. К тому времени новый Великий курфюрст Фридрих Вильгельм, понимавший стратегическую важность местоположения Пиллау, начал прикладывать усилия по развитию города. Здесь были построены каменная кирха, мельница и маяк. Кроме того, жителям города было разрешено торговать с владельцами корабельных грузов. В 1660 году население Нового Пиллау насчитывало 300 жителей.

В 1697 году в Пиллау в рамках Великого посольства побывал царь России Пётр I со свитой, насчитывавшей 4000 человек. Пётр I был здесь ещё дважды — в 1711 и 1716 годах.

Город Пиллау 
18 января 1725 года произошло знаковое в жизни Пиллау событие — король подписал указ о придании поселению статуса города, вместе со всеми полагающимися юридическими и административными правами. Был введён герб — осётр с короной. Герб сохранился за городом до сих пор. Через 20 лет, 26 мая 1745 года, было открыто здание городской ратуши, разрушенное в конце Второй мировой войны.

Во время Семилетней войны, в 1758 году, Пруссия была занята русскими войсками Елизаветы Петровны. В Пиллау была построена Русская Дамба (ныне известная под названием Русская набережная) и православная церковь.

В начале XIX века Пруссия находилась в состоянии войны с Францией. 1 июня 1807 года французская армия вошла в Пиллау, однако не смогла взять крепость. 2 июля того же года был заключён Тильзитский мир. Известны слова второго коменданта крепости фон Штерка:

Для наших дней и для потомков вечно будет голос защитников Пиллау голосом высшей воинской славы.

В 1812 году французские войска опять заняли Пиллау при отступлении из России. Однако уже 8 февраля 1813 года они были вынуждены отступить из города под натиском русского корпуса генерала Сиверта.

В 1816 году в Пиллау был построен новый маяк высотой 31,38 метра, а в 1871 году была проведена полная перестройка крепости.

15 ноября 1901 года был открыт судоходный Кёнигсберский канал, позволявший судам заходить из Балтийского моря в Кёнигсберг, минуя причалы Пиллау. Это оказало сильное влияние на жизнь горожан, постепенно городское хозяйство начало приходить в упадок. 1 апреля 1903 года в состав Пиллау вошли ранее отдельные административные единицы Старый Пиллау и деревня Вограм. 10 ноября 1918 года в городе произошла революция, город перешёл под управление совета рабочих и солдат, который просуществовал полгода.

В конце Великой Отечественной войны в городе шли ожесточённые бои. В штурме Пиллау участвовала 11-я гвардейская армия генерал-полковника Галицкого и 2-я отдельная гвардейская танковая бригада прорыва. 25 апреля 1945 года город пал. 27 ноября 1946 года Пиллау получил название Балтийск.

Послевоенная история 
До конца 1940-х годов в Балтийске восстанавливалась инфраструктура, органы власти. Появился Летний театр (сгорел в 1993 году). К началу 1950-х годов в городе уже функционировало пять школ (из них три начальных).

В 1952 году в городе была создана крупнейшая на Балтийском море база военно-морского флота. Это сыграло решающую роль в развитии Балтийска. Он стал закрытым городом. 15 августа 1994 года было подписано постановление о создании Балтийского городского округа, в который, помимо Балтийска, вошёл город Приморск и несколько небольших населённых пунктов: Дивное, Лунино, Цветное, Береговое, а также Балтийская коса.

После распада СССР были предприняты шаги к восстановлению гражданской власти в городе. В 2004 году часть Балтийской военно-морской базы была отдана Министерству транспорта для использования в целях торгового мореплавания.

25 июня 2008 года решением Калининградской областной Думы Балтийский городской округ был упразднён, вместо него был создан Балтийский муниципальный район, в состав которого вошли городские поселения Балтийск и Приморск, а также сельское поселение Дивное.

С 1 января 2019 года объединились в городской округ территории муниципального образования городское поселение «Город Балтийск», муниципального образования «Приморское городское поселение», муниципального образования «Сельское поселение Дивное» без изменения границ территории муниципального образования «Балтийский муниципальный район». Балтийский муниципальный район Калининградской области был наделён статусом городского округа.

Политика 
24 мая 2015 года состоялись выборы в районный совет, из кандидатов победили независимые 12 чел, и 3 чел. от партий. «Единая Россия» не получила ни одного места.

Население 

Несмотря на неблагоприятную общую демографическую ситуацию в стране, население города в конце XX — начале XXI века показывало устойчивый рост. Это связано прежде всего с высоким уровнем миграции населения, в основном из стран СНГ. В начале 90-х годов XX века рост населения обеспечивался за счёт расквартирования в Балтийске военнослужащих из частей, выведенных с территории стран Балтии, Германии и Польши. Только в 1993 году рост населения составил 3600 человек. В то же время, в конце XX века естественный прирост населения сократился в три раза.

Национальный состав неоднороден. Среди народов, проживающих в Балтийске, наиболее многочисленны русские, белорусы, украинцы, литовцы.

Возрастной состав населения: моложе трудоспособного возраста — около 26 %, трудоспособного возраста — около 62 %, пенсионеров — около 12 %. Средний возраст населения примерно 32 года (мужчины — около 30 лет, женщины — около 34 лет). Есть несколько жителей старше ста лет. Высшее образование имеет около 16 % населения. Среднее, среднее специальное, общее среднее или незаконченное среднее образование имеет около 50 % жителей. Имеется 18 дошкольных учреждений, которые посещает более тысячи детей.

Экономика 
Основные отрасли экономики города — портовое хозяйство, судоремонт, пищевая промышленность. В начале XXI века начал развиваться туризм. Сельское хозяйство развито слабо. Общая площадь сельхозугодий, входящих в территорию Балтийского городского округа — 2,2 тыс. гектаров, из них крестьянские хозяйства занимают 0,54 тыс. гектаров.

Промышленность и энергетика 

Ведущее промышленное предприятие города — Судоремонтный завод № 33, работающий как с военными, так и с гражданскими судами России и иностранных государств. Этот завод является самым близким к Западной Европе судоремонтным заводом с незамерзающей акваторией. Для возможности ремонта иностранных судов на территории завода организован пункт доступа на территорию Российской Федерации.

В городе расположено ЗАО «Балтийская нефтеперевалочная компания», которая обладает мощностями для перевалки 2,7 млн тонн нефтепродуктов в год.

По состоянию на 2008 год, в Балтийске имелась действующая узкоколейная железная дорога.

Порт, находящийся у выхода в открытое море, является одним из ключевых предприятий города.
Как средство морской торговли порт используется с начала XXI века.

Уже в 2005 году через портовые мощности Балтийска прошло более 1 млн тонн груза, впоследствии эта цифра может быть увеличена до 8 млн тонн в год, что в два раза превышает грузооборот порта Стокгольма.
Активно ведутся работы по модернизации порта.

Статистика 
Статистика на конец 2003 года:
 Число предприятий и организаций (2003): 460
 Число действующих предприятий промышленности (2003): 3
 Объём промышленной продукции (в фактически действовавших ценах, 2003): 129,3 млн рублей
 Индекс промышленного производства, к предыдущему году (2003): 101,4 %
 Инвестиции в основной капитал (в фактически действовавших ценах, 2003): 8,6 млн рублей
 Удельный вес инвестиций в основной капитал, финансируемый за счёт бюджетных средств, в общем объёме инвестиций: 31,6 %

Транспорт 

Городской транспорт Балтийска — это маршрутные (восемь маршрутов) и обычные такси. Также имеются автобусные маршруты, связывающие Балтийск с Калининградом и Янтарным, Зеленоградском, Пионерским курортом, Светлогорском, а также Светлым. С Балтийской косой город связывает пассажирская паромная линия.

Железнодорожный пассажирский транспорт Балтийска — это однопутная неэлектрифицированная железная дорога (принадлежит Калининградской железной дороге), связывающая его с Калининградом. На линии длиной 47 километров имеется 8 остановочных пунктов. Сейчас обслуживают линию дизельный поезд и рельсовые автобусы. В начале XXI века, с началом работы паромного терминала в Балтийске, увеличились объёмы железнодорожных грузовых перевозок. Оцениваемая мощность железнодорожной составляющей паромного комплекса — 1,2 млн тонн в год.

В августе 2008 года началось строительство автомагистрали Приморское кольцо, которая будет иметь ответвление к Балтийску.

Грузопассажирский паромный терминал — главный транспортный узел города. Паромные линии соединяют Балтийск с Санкт-Петербургом, Засницем (Германия), Клайпедой (Литва), Карлсхамном (Швеция), Гдыней (Польша). Проектный грузовой оборот паромного терминала — более 5 млн тонн в год.

Туризм 

До Второй мировой войны Пиллау был популярным местом отдыха. В районе современного посёлка Мечниково располагался известный в Германии курорт «Нойхойзер». После войны город стал закрытым, и туристов здесь не стало. Сейчас въезд иностранных граждан на территорию города разрешён.

В городе есть две гостиницы («Золотой Якорь» на 112 мест и «Золотая Орхидея» на 25 мест), а также база отдыха «Океанолог» на 60 мест на Балтийской косе. Балтийская коса является одним из приоритетных направлений развития туризма в регионе. Существуют планы по созданию здесь свободно-экономической зоны и центра международного туризма.

Основные туристические направления — экологический туризм на Балтийской косе и осмотр достопримечательностей. Ежегодно в последнее воскресенье июля День Военно-морского флота на морском канале Балтийска
проходит большой парад соединений Балтийского флота, собирающий много зрителей. В городе открыт культурно-оздоровительный комплекс «Прибой» (ныне «ЦСКА») с аквапарком. Жители Калининградской области предпочитают кратковременные поездки в Балтийск, на выходные, для рыбалки и водного туризма.

Достопримечательности

Исторические 
 Руины древнего рыцарского замка Лохштедт XIII век. Изначально замок был построен из дерева в 1270 году. Уже к концу XIII века его стены были воздвигнуты из камня. Был хорошо защищён, мог исполнять роль крепости. С востока и севера был окружён профилированным рвом, а с запада и юга был защищён откосами высотой 20 метров, уходящими в залив. Здесь в разное время была резиденция наместника магистра, региональный конвент. До 1581 г. был местом размещения янтарной администрации — управления по добыче янтаря; весь собранный, отнятый и конфискованный янтарь учитывался, сортировался, оценивался и хранился в спецхранилищах — кофрах, а особенно уникальные куски складывались в «Бернштайнкаммер» — «Янтарную камеру», которая была известна далеко за пределами Пруссии. Во время Второй мировой войны замок был основательно разрушен и заброшен. В настоящее время от него остались только часть внешней стены и несколько внутренних подземных сооружений на территории в/ч.
 Шведская крепость «Пиллау» (цитадель «Пиллау») — построена в XVII веке по приказу шведского короля Густава-Адольфа II. Это главная крепость города. Постройка началась в 1626 году. Эта дата часто считается датой основания Пиллау. После того, как шведы передали недостроенную крепость прусским властям, строительство крепости началось быстрыми темпами. Полностью она была построена к 1670 году, однако модернизация велась в течение ещё трёх столетий. Цитадель представляет собой пятиугольник со сторонами в 80 метров, где в каждом углу стоит бастион, каждый из которых имеет собственное имя: Альбрехт, Пруссия, Кёниг, Кёниген, Кронпринц. Вокруг крепости вырыт широкий ров, вдоль которого с внешней стороны расположены пять равелинов: Людвиг, Шторхнес, Фальвинкель, Кронверк и Шинкен-шанц. Крепость всегда исполняла военные функции. Также здесь располагался оружейный арсенал. В советское время цитадель была закрыта для посещения гражданскими лицами, однако в 1999 году здесь был открыт филиал Музея Балтийского флота.
 Фортификационные сооружения XVII—XIX вв. на территории города и Балтийской косы. В комплекс этих сооружений входят форт Западный (1869 год), находящийся на Балтийской косе, и форт Восточный (1889 год), а также форт Штилле (1889 год, назван в честь генерала Густава фон Штиле) на территории города. Форт Восточный был построен для укрепления обороны цитадели, он хорошо сохранился. От него остался ров и большая часть внешних стен. Форт Штилле частично разрушен внутренним взрывом, произошедшим ночью на 26 января 1945 года. После войны не восстанавливался. Форт Западный, стоит на берегу Балтийского моря и активно подмывается морем.
 Монумент Готтхильфу Хагену, строителю молов гавани Пиллау на Русской дамбе. Был открыт в сентябре 1887. Сложен из гранитных валунов, использовавшихся при строительстве гаваней Пиллау. При возведении монумента на него был нанесён бронзовый барельефный портрет Хагена, монумент чудом уцелел после штурма Пиллау, однако до наших дней он не сохранился.

 Крест святого Адальберта первоначальной постройки 1822 года. Весной 997 года чешский миссионер-проповедник Войцех Адальберт оказался в Пруссии с целью окрестить язычников пруссов. Однако его усилия пропали даром, а сам Адальберт был убит в окрестностях современного Балтийска. Через два года Римская церковь канонизировала Войцеха Адальберта. В 1822 году на месте его гибели был воздвигнут деревянный крест, который в 1830 году был заменён на чугунный и поставлен на четыре гранитных основания. Во время Второй мировой войны крест был убран с постамента, чтобы не служить ориентиром; его останки хранились на территории полигона Министерства обороны СССР. В конце XX века крест был восстановлен в новом виде, его открытие было приурочено к 1000-летию со дня смерти святого Адальберта.
 Три водонапорные башни, построенные в начале XX века, и входившие в водопроводную систему города. Самая высокая из них — 32-метровая водонапорная и наблюдательная башня с ёмкостью резервуаров в 300 м³, была построена в 1927 году. Стиль архитектурного экспрессионизма, в котором построена эта башня, вполне соответствует духу той эпохи. Автор проекта — архитектор Густав Карл Ханс Хопп.
 Комплекс памятников истории, посвящённых погибшим во время штурма Пиллау: три братские могилы советских воинов, погибших при штурме Пиллау и в боях с фашистами (одна на территории города, две — в посёлках Коса и Севастопольский), мемориальный комплекс в честь советских воинов-героев штурма Пиллау в 1945 году, мемориал «Воинам, павшим при штурме Пиллау». Кроме того, в 2000 году на берегу Балтийского моря было открыто иностранное военное захоронение и мемориал в честь погибших здесь военнослужащих немецкой армии, мирных жителей города и военнопленных стран антигитлеровской коалиции.

Архитектурные 
 Пехотные казармы (теперь штаб базы Балтийского флота) — комплекс кирпичных зданий в центре города. Комплекс был построен в начале XX века и состоял из северной, южной и железнодорожной казарм. В первой половине XX века здесь размещались солдаты военного гарнизона Пиллау. В 20е—30-е годы XX века сюда были переброшены военные склады германской армии. Во время Второй мировой войны в казармах осуществлялась подготовка подводников для службы на подводных кораблях немецкого флота. Во время штурма Пиллау весной 1945 года казармы серьёзно пострадали, однако впоследствии (в 50-х годах) были отреставрированы. После войны здесь была расположена база Балтийского флота. Пехотные казармы представляют собой памятник немецкой архитектуры начала XX века и часто используются как декорации для съёмок исторических фильмов.
 Кафедральный Свято-Георгиевский морской собор Балтийского флота. Был открыт в мае 1991 года в здании старой немецкой кирхи. Кирха была построена в 1866 году в готическом стиле — фасад украшен стрельчатыми окнами, силуэт здания подчёркивает стремление ввысь. В 1934 году кирха была перестроена. Во время штурма Пиллау весной 1945 года здание сильно пострадало. В советское время здесь сначала размещался клуб моряков, после чего здание было отдано под военный склад. В начале 90-х годов XX века здание вновь стало церковным — здесь начал работу православный морской собор. В 2001 году в собор были принесены частицы мощей адмирала Фёдора Ушакова, причисленного православной церковью к лику святых.

 Здание Музея Балтийского флота. Музей Балтийского флота располагается в двухэтажном здании, построенном в псевдоготическом стиле. Здание было построено в 1903 году, тогда здесь располагался пиллауский суд первой инстанции. Во время штурма города в 1945 году здание сильно пострадало, однако достаточно быстро было восстановлено. После войны здесь открылась парикмахерская и один из первых в городе ресторанов «Балтика». В 1957 году здание было передано Музею Балтийского Флота.
 Маяк (1813—1816). Первый деревянный маяк был построен в Пиллау в 1741 году, однако со временем стало ясно, что он плохо справляется со своими обязанностями, и было принято решение о строительстве нового большого каменного маяка. Сегодня балтийский маяк — самый западный в России. Был построен в начале XIX века. Автор маяка доподлинно неизвестен, по одной версии это известный архитектор Карл Шинкель, по другой — гидроинженер Шульц. Высота маяка — 33,2 метра над уровнем моря. Огонь виден на расстоянии 16 морских миль. Изначально световой луч создавался за счёт горения растительного масла, которое в 1874 году было заменено на керосин. Затем использовались газовые лампы, а с 1913 года маяк перешёл на электрическое освещение. Во время войны маяк пострадал несильно, работы по его восстановлению закончились уже в сентябре 1945 года. Поскольку порт Пиллау (переименован в Балтийск 27 ноября 1946 года) стал местом базирования кораблей Балтийского флота, маяк пришлось срочно восстанавливать. Вначале здесь был зажжён временный огонь, а в 1953 году, после завершения строительства нового технического здания, маяк был полностью восстановлен. Источником огня в фонарном сооружении служил светооптический аппарат немецкой фирмы «Тейт Майер». Электропитание аппарата осуществлялось от отечественных дизель-агрегатов. Уже в советское время маяку был присвоен первый класс, а период маяка стал равен 12 секундам (три секунды темноты, девять секунд света). В настоящее время маяк светит белым затмевающимся огнём. Вместе с Передним Балтийским маяком, представляющим собой белый ромб и белую трапецию с чёрной вертикальной полосой на ажурной четырёхгранной башне, он обозначает створ 302,1°—122,1°, ведущий в морской канал порта Балтийск.
 Памятник-монумент — часовня Дмитрия Донского «Памяти павшим на земле Афганистана» (памятник воинам-интернационалистам). Была открыта 7 ноября 1997 года. В качестве архитектурного решения часовни была выбрана модель часовни «1000-летие христианства на Руси» в московском Даниловском монастыре. Высота часовни — около 10 метров. Под сводом закреплён колокол. Часовня и прилегающий сквер являются местом сбора ветеранов Афганской и других войн.
 Скульптура женщины с ребёнком — является одним из символов Балтийска. Её перенесли на берег Калининградского залива в советское время из городского парка. Женщина повёрнута лицом к морю, её фигура олицетворяет радость семьи при встрече моряков, возвращающихся из плавания.
 Памятник Петру I. Был установлен в 1998 году на берегу Калининградского пролива. Работа скульпторов из Курска И. А. Минина и В. И. Бартенева. Пётр Великий посещал Пиллау трижды и называл его «мой маленький Амстердам». Памятник был воздвигнут в честь 300-летия Балтийского флота. Высота памятника вместе с постаментом — 6,4 метра, вес — 2,5 тонны. Скульптура выполнена в полный рост.
 Конный памятник императрице Елизавете Петровне. Скульптор: Г. Франгулян. В 2004 году был открыт историко-культурный комплекс «Елизаветинский форт», центральной фигурой которого и стал памятник императрице Елизавете Петровне. Комплекс был разбит на Северном молу Балтийска в ознаменование побед русской армии во время правления императрицы Елизаветы (в то время Восточная Пруссия на несколько лет стала одной из провинций Российской империи). Императрица изображена верхом на коне, в платье полковника лейб-гвардии Преображенского полка. Она как бы встречает все корабли, заходящие в Калининградский залив. Высота статуи — 6,3 метра, общая высота с постаментом — 14 метров. Вес статуи — 12 тонн (остатки бронзы пошли на памятник Державину). Постамент выполнен в виде фортификационного сооружения, в котором музей Мирового океана планирует открыть историко-культурный центр.

Образование 
В Балтийске располагаются три средние школы, а также лицей, гимназия, вечерняя общеобразовательная школа и две начальные школы.

Культура 

В городе действует несколько учреждений культуры. Прежде всего это музей Балтийского флота, Культурно-молодёжный центр, Дом офицеров флота, Балтийский матросский клуб, школа искусств имени И. С. Баха и другие. Работает семь библиотек.

Музей Балтийского флота начал работу в 1957 году, затем переехал в Таллин, после развала СССР снова открылся в Балтийске. В музее открыты экспозиции, представляющие историю Балтийского флота и моряков-балтийцев со дня основания (1703 год) по настоящее время. Рядом с музеем расположена небольшая выставка военной техники под открытым небом. Существуют планы расширения музея. С 2012 года является филиалом Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого.

Культурно-молодёжный центр Балтийска представляет собой многопрофильное предприятие культуры, объединяющее 22 творческих коллектива, в которых занимается 440 человек. Семь коллективов имеет звание «образцовый», а один (народный камерный хор «Благовест») — «народный».

К событиям в сфере культуры относятся прежде всего военно-морской парад, приуроченный к празднованию Дня военно-морского флота, и ежегодный фестиваль бардовской песни «Балтийская Ухана».

Спорт 
В городе действует несколько десятков спортивных сооружений, в том числе 10 спортзалов, стадион, крытый бассейн и многофункциональный спортивный комплекс, построенный на деньги Благотворительного фонда спортивных программ «Новое поколение», открытый 24 ноября 2006 года.

Виды спорта, лучше всего развитые в городе — футбол,пляжный футбол, академическая гребля, борьба, парусный спорт и спортивные танцы. На Балтийской косе расположена спортивная база секции академической гребли, образованной в сентябре 1999 года. Футбол в Балтийске представляет команда «Искра», выступающая в первенстве Калининградской области. Домашний стадион команды — стадион «Искра». А пляжный футбол представляет команда «Кронштадт-Променад», неоднократный чемпион области и участник кубков России, победитель Открытой Балтийской Лиги Чемпионов. В 1999 году в городе открылся танцевально-спортивный клуб «Балткласс», члены которого занимали призовые места и становились победителями различных всероссийских и международных соревнований. Секцией борьбы, а именно секцией дзюдо и самбо, занимаются в Доме культуры и спортивном клубе «Шторм».

Символы 

Главный и старейший официальный символ города — герб. Изначальный дизайн герба был заложен в XVIII веке. О его происхождении известно довольно мало, однако с самого основания города на гербе города был изображён осётр в короне. Нынешняя схема герба была утверждена в 1916 году после принятия новых правил германской геральдики. На гербе образца 1916 года был изображён серебряный осётр в золотой короне. Фон изображения — голубая вода и красное небо. Нынешний герб Балтийска был утверждён в 1993 году. От исторического он практически не отличается: вместо названия города в верхней части герба изображена крепостная башня, а в нижней части герба указан год, когда Пиллау получил статус города — 1725. Позже герб Балтийска был снова изменён, при этом изображение осетра в золотой короне сохранилось, а вот башня и год — нет.

Официального гимна у Балтийска (по состоянию на 2006 год) нет, однако Пиллау имел собственный гимн, написанный немецким поэтом Гансом Парловым.

Города-побратимы 
  Нефтеюганск, Россия
  Карлскруна, Швеция
  Эльблонг, Польша
  Ныса, Польша
 / Севастополь 
  Серпухов

См. также 
 Цитадель «Пиллау»
 Балтийская коса

Примечания

Литература 
 
 Дитмар Альбрехт. Пути в Сарматию. Десять дней в стране пруссов — Москва: Прогресс-Традиция, 2000.
 Вебке Б. 250 лет Пиллау — Киль: Кариус, 1975.
 Гостюхин А. Ф. и др. Балтийск. Прошлое и настоящее. 2003. ISBN 5-7406-0344-7
 Алексей Губин. Царь Пётр I в Пиллау// Запад России, № 3, 1994.
 Дигнат В., Цисман Х. Кирхи в Замланде — Леер: Раутенберг, 1987.
 Кретинин Геннадий. Русские в Пиллау в Семилетнюю войну// Запад России, № 3, 1994.
 Якимов С. А. Серебряный осётр в золотой короне — Калининград: ИП Мишуткина, 2005. — 288 с.
 Якимов С. А.Символы Балтийска — Калининград: ИП Мишутина, 2006.— 144 с.
 Blocksdorf, Helmut: Pillau — Chronik eines Untergangs. Die Flucht aus Ostpreußen. Hamburg 2000. ISBN 3-8132-0722-6
 Haberland, Konrad; Lomber, Wilhelm; Arendt, Alexander: Pillau einst und jetzt. 1725—1925. Festschrift. Pillau 1925.
 Макаревич А. П. Морской город Пиллау: почтовые открытки и фотографии с видами города конца XIX — первой половины XX века. [Текст]: [альбом] / А. П. Макаревич. — Калининград: [б. и.], 2018. — 144 с.: ил. — 1500 экз. — Б. ц. — ISBN 978-609-8180-39-8
 Трибуц В. Ф. Балтийцы сражаются. — М.: Воениздат, 1985. — 463 с., 10 л. ил.: — (Военные мемуары).

Ссылки 

 Сайт о Балтийске — GorBalt.ru
 Администрация Балтийского городского округа на gov39.ru
 Видеозарисовка о Балтийске

 Архивные копии
 Балтийск — официальный сайт города по прежнему адресу http://балтийск39.рф/

 
Переименованные населённые пункты России
Военные порты
Города, основанные в XVII веке
Бывшие города Германии
Бывшие немецкие города
Населённые пункты Балтийского городского округа
Крайние точки России
Бывшие немецкие города (Восточная Пруссия)